Príncipe Cristián Víctor de Schleswig-Holstein, GCB, GCVO, DSO, KStJ (14 de abril de 1867 - 29 de octubre de 1900), fue miembro de la Familia Real Británica. Hijo mayor de la princesa Elena, tercera hija de la reina Victoria.

Primeros años 

El príncipe Cristián Víctor nació el 14 de abril de 1867, en el Castillo de Windsor. Su padre era el príncipe Cristián de Schleswig-Holstein, tercer hijo de Cristián, duque de Augustemburgo y de la condesa Luisa Sofía de Danneskjold-Samsøe. Su madre era la princesa Elena, hija de la reina Victoria y el príncipe Alberto. Sus padres residían en el Reino Unido, en Cumberland Lodge, y el príncipe era considerado miembro de la Familia Real Británica. En virtud de la patente real de 1866, fue titulado Su Alteza el Príncipe Cristián Víctor de Schleswig-Holstein.

Educación 

El Príncipe fue educado en Lambrook, Wellington College, Magdalen College, Oxford y en la Real Academia Militar de Sandhurst, fue comisionado al 60th King's Royal Rifles  en 1888 y sirvió después en el 4.º Real Cuerpo de Fusileros del Rey. Sirvió en Hazara 1891, Mirzanai 1891, Ashanti 1895 y el Nilo 1898.

Christle, como era conocido en su familia, fue el primer miembro de la Familia Real en asistir a una escuela en lugar de ser educado por un tutor en casa. Estudió en Wellington College haciendo a la reina Victoria, ya que el príncipe Alberto contribuyó a establecer la institución años atrás. En Wellington jugó en los first eleven de su escuela en 1883 y fue capitán de su equipo de cricket en 1885.

Carrera militar 

"Christle" se convirtió en oficial del Ejército Británico en el 60th King's Royal Rifles en 1888. Luchó bajo las órdenes de Lord Kitchener en 1898 cuando las tropas británicas derrotaron a los derviches en Omdurman cerca de Jartum y recuperando Sudán. También participó en la Expedición Ashanti a Ghana. En 1900 luchó en la Guerra de los Bóeres bajo las órdenes de Lord Roberts.

Años después 

En octubre de ese año, en Pretoria, enfermó de malaria, y murió de fiebre tifoidea, el 29 de octubre, a los 33 años, después de recibir la sagrada comunión en presencia de Lord Roberts y del príncipe Francisco de Teck. Fue enterrado en el cementerio de Pretoria el 1 de noviembre de 1900. Durante su funeral, una mujer bóer dijo: "Están enterrando a su príncipe en tierra británica, el inglés intentó permanecer en esta tierra". Su tumba está marcada con una cruz de granito y una barandilla de hierro fundido.

Otros datos 

El príncipe Cristián Víctor fue el nieto favorito de la reina Victoria. En 1897 plantó un cedro en Winchester "en conmemoración del 60.º aniversario del reinado de Su Majestad la reina Victoria".

Hay un monumento en su honor en la Capilla de la Crucifixión en el Mausoleo real de Frogmore por Fuchs Emil. Fue colocado originalmente en la Capilla de San Jorge.

Títulos y honores

Títulos 

 1867-1900: Su Alteza el príncipe Cristián Víctor de Schleswig-Holstein.

Honores 

 Caballero gran cruz de la Orden del Baño.
 Caballero gran cruz de la Real Orden Victoriana.
 Orden de Servicios Distinguidos.
 Medalla del Jubileo de Diamante de la Reina Victoria.
 Caballero de primera clase de la Orden del Águila Roja (Prusia).
 Orden de la Casa Ernestina de Sajonia.
 Orden de Osmanieh (Imperio otomano).
 Caballero de justicia de la Venerable Orden de San Juan.
 Estrella del Jedive (Jedivato de Egipto).

Ancestros

Referencias 

Nobles de Reino Unido
Caballeros grandes cruces de la Orden del Baño
Caballeros grandes cruces de la Real Orden Victoriana
Caballeros de primera clase de la Orden del Águila Roja
Schleswig-Holstein
Casa de Augustenburg
Militares británicos del siglo XIX
Fallecidos por fiebre tifoidea
Caballeros grandes cruces de la Orden de la Casa Ernestina de Sajonia
Nacidos en Windsor (Inglaterra)
Fallecidos en Pretoria